Usseau (Deux-Sèvres)
 Usseau (Vienne)
 Leigné-sur-Usseau